Военная реформа Александра II — одна из «великих реформ», проведённых в период царствования Александра II в 1860-х — 1870-х годах. Предусматривала переход от рекрутских наборов к всеобщей воинской повинности. 

Основные положения реформ были разработаны военным министром Д. А. Милютиным, по его имени часто именуется Милютинской реформой. Их можно условно разделить на две части: организационные и технологические. По мнению некоторых историков, в частности А. Г. Агеева, военная реформа Александра ІІ была одной из наиболее успешных из «Великих реформ».

Организационные реформы 
Поражение России в Крымской войне наглядно продемонстрировало ветхость её военной машины и необходимость всеобъемлющего реформирования. Доклад Военного министерства от 15 января 1862 года ставил следующие задачи:
 Сформировать для мирного времени кадры запасных войск, возложив на них гарнизонную службу, расформировать батальоны внутренней службы.

Быстро внедрить эту организацию не удалось, и лишь с 1864 года была начата планомерная реорганизация армии и флота и сокращение численного состава войск и сил.

К 1869 году было завершено приведение войск на новые штаты. При этом общее количество войск в мирное время по сравнению с 1860 годом сократилось с 899 тыс. чел. до 726 тыс. чел. (в основном за счёт сокращения «небоевого» элемента). А количество резервистов в запасе увеличилось с 242 до 553 тыс. чел. При этом с переходом на штаты военного времени новых частей и соединений теперь не формировалось, а части разворачивались за счёт резервистов. Все войска могли теперь быть доукомплектованы до штатов военного времени за 30 — 40 дней, в то время как в 1859 году на это требовалось 6 месяцев.

Новая система организации войск содержала и ряд недостатков:
 Организация пехоты сохранила деление на линейные и стрелковые роты (при одинаковом вооружении смысла в этом не было).
 Артиллерийские бригады не были включены в состав пехотных дивизий, что отрицательно влияло на их взаимодействия.
 Из 3-х бригад кавалерийских дивизий (гусарской, уланской и драгунской), только драгунские были вооружены карабинами, а остальные не имели огнестрельного вооружения, в то время, как вся кавалерия европейских государств была вооружена пистолетами.

В мае 1862 года Милютин представил Александру II предложения под заглавием «Главные основания предполагаемого устройства военного управления по округам». В основе этого документа лежали следующие положения:
 Уничтожить деление в мирное время на армии и корпуса, высшей тактической единицей считать дивизию.
 Разделить территорию всего государства на несколько военных округов.
 Во главе округа поставить начальника, на которого возложить надзор за действующими войсками и командование местными войсками, а также поручить ему заведование всеми местными военными учреждениями.

Уже летом 1862 года вместо Первой армии были учреждены Варшавский, Киевский и Виленский военные округа, а в конце 1862 года — Одесский.

В августе 1864 года было утверждено «Положение о военных округах», на основании которого Командующему войсками округа подчинялись все расположенные в округе воинские части и военные учреждения, таким образом он становился единоличным начальником, а не инспектором, как это планировалось раньше (при этом все артиллерийские части в округе подчинялись непосредственно начальнику артиллерии округа). В приграничных округах на Командующего возлагались обязанности генерал-губернатора и в его лице сосредотачивалась вся военная и гражданская власть. Структура окружного управления осталась без изменений.

В 1864 году было создано ещё 6 военных округов: Петербургский, Московский, Финляндский, Рижский, Харьковский и Казанский. В последующие годы были образованы: Кавказский, Туркестанский, Оренбургский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский военные округа.

Параллельно шла реформа самого военного министерства. По новому штату состав Военного министерства был уменьшен на 327 офицеров и 607 солдат. Значительно сократился и объём переписки. Как положительное можно отметить и тот факт, что военный министр сосредоточил в своих руках все нити военного управления, однако войска не находились в полном его подчинении, так как начальники военных округов зависели непосредственно от императора, который и возглавлял верховное командование вооружёнными силами.

Вместе с этим организация центрального военного управления содержала в себе и ряд других слабых сторон:
 Структура Главного штаба была построена таким образом, что функциям собственно генерального штаба отводилось немного места.
 Подчинение главного военного суда и прокурора военному министру означало подчинение судебных органов представителю исполнительной власти.
 Подчинение лечебных заведений не главному военно-медицинскому управлению, а начальникам местных войск, отрицательно влияло на постановку лечебного дела в армии.

Выводы организационных реформ вооружённых сил, проведённых в 60—70-х годах XIX века:

 Уничтожение армейских корпусов и сохранённое деление пехотных батальонов на стрелковые и линейные роты имело отрицательное значение в плане боевой подготовки войск.
 Реорганизация Военного министерства обеспечила относительное единство военного управления.

1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит воинской повинности. 
2. Денежный выкуп от воинской повинности и замене охотником не допускается. … 
3. … 
10. Поступление на службу по призывам решаются жеребьем, который вынимается единожды на всю жизнь. Лица, по нумеру вынутого ими жеребья не подлежащие поступлению в постоянные войска, зачисляются в ополчение. 
11. К жребию призывается ежегодно один только возраст населения, именно молодые люди, которым к 1-му января того года, когда набор производится, минуло двадцать лет от роду. 
12. … 
17. Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жеребию определяется в 15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе… 
18. Общий срок службы во флоте определен в 10 лет, из коих 7 лет действительной службы и 3 года в запасе. 
19. … 
36. Государственное ополчение составляется из всего не числящегося в постоянных войсках, но способных носить оружие мужского населения, от призывного до 43-летнего возраста включительно. От призыва в ополчение не освобождаются лица до этого возраста и лица, уволенные из запаса армии и флота.

Технологические реформы 

В 1856 году был разработан новый вид пехотного вооружения: 6-линейная (15,24-мм), заряжающаяся с дула, капсюльная винтовка. В 1862 году ею были вооружены более 260 тыс. чел. Значительная часть винтовок выпускалась в Германии и Бельгии. К началу 1865 года вся пехота была перевооружена винтовками образца 1856 г. В то же время продолжались работы по совершенствованию винтовок, и в 1868 году на вооружение принимают 10,75-мм винтовку Бердана под унитарный патрон, а в 1870 — её модифицированную версию (№ 2). В итоге, к началу Русско-турецкой войны 1877—1878 годов вся русская армия была вооружена новейшим казнозарядным нарезным оружием уменьшенного калибра.

Введение нарезных, заряжающихся с дула орудий было начато в 1860 году. На вооружение полевой артиллерии были приняты 4-фунтовые нарезные пушки Маиевского калибром 3,42 дюйма, превосходящие ранее выпускаемые как по дальности стрельбы, так и по точности.

В 1866 году было утверждено вооружение для полевой артиллерии, по которому все батареи пешей и конной артиллерии должны иметь нарезные, заряжающиеся с казённой части орудия. 1/3 пеших батарей должна быть вооружена 9-фунтовыми пушками, а все остальные батареи пешей и конная артиллерия — 4-фунтовыми. Для перевооружения полевой артиллерии требовалось 1200 орудий. К 1870 году перевооружение полевой артиллерии было полностью завершено, а к 1871 году в запасе имелось 448 орудий.

В 1870 году на вооружение артиллерийских бригад были приняты скорострельные 10-ствольные картечницы Гатлинга и 6-ствольные Барановского со скорострельностью 200 выстрелов в минуту. В 1872 году была принята на вооружение 2,5-дюймовая скорострельная пушка Барановского, в которой были осуществлены основные принципы современных скорострельных орудий.

Таким образом, на протяжении 12 лет (с 1862 по 1874) количество батарей выросло с 138 до 300, а количество орудий с 1104 до 2400. В 1874 году в запасе находилось 851 орудие, был осуществлён переход от деревянных лафетов к железным.

Реформа военного образования

Военно-судебная реформа 
После нескольких лет подготовительной работы, в 1867 году была проведена реформа военно-судебной части. Вместо временных военных судов, создаваемых приказами командиров частей для рассмотрения конкретных дел, были созданы постоянные военно-судебные органы в соответствии с новой структурой армии: полковые и военно-окружные суды и главный военный суд (на флоте соответственно экипажные военно-морские суды при главных портах и главный военно-морской суд). Полковые суды рассматривали дела рядовых и унтер-офицеров, военно-окружные суды рассматривали дела офицеров и особо важные дела рядовых и унтер-офицеров. Одновременно усиливалась роль военных судов и введены строгие принципы их комплектования.

В результате военно-судебной реформы укрепилась  независимость судов, учреждены должности следователей и военных прокуроров, отменены сословные привилегии подсудимых, установлен единый порядок обжалования приговоров. 

Для подготовки кадров военных юристов в том же 1867 году создана Александровская военно-юридическая академия.

Новое обмундирование 
Обновление армии началось с изменений в военной форме. Только в первый год царствования Александра II было издано 62 приказа, касавшихся изменений в обмундировании. Подобная активность вызывала недоумение в обществе:

Единственные преобразования, за которые тотчас принялся новый государь, состояли в перемене мундиров. На это с горестью смотрели все, кто дорожил судьбами отечества. С изумлением спрашивали себя: неужели в тех тяжёлых обстоятельствах, в которых мы находимся, нет ничего важнее мундиров? неужели это всё, что созрело в мыслях нового царя во время долгого его пребывания наследником? Вспоминали стихи, писанные, кажется, в начале царствования Александра I, и прилагая их к настоящему, повторяли:

«И обновлённая РоссияНадела красные штаны.» 

Непосвящённые не подозревали, что образцы новых мундиров были готовы уже в последние дни царствования Николая Павловича, и молодой государь, издавая приказы о перемене формы, исполнял только то, что он считал последнею волею отца.

Результаты 
 сокращение численности армии на 40 %;
 создание сети военных и юнкерских училищ, куда принимались представители всех сословий;
 усовершенствование системы военного управления, введение военных округов (1864 год), создание Главного штаба;
 отмена телесных наказаний (за исключением розог для особых «оштрафованных») в армии;
 перевооружение армии и флота (принятие нарезных стальных орудий, новых винтовок и т. д.), реконструкция казенных военных заводов;
 введение всеобщей воинской повинности в 1874 году вместо рекрутского набора и сокращение сроков службы. По новому закону, призывались все молодые люди, достигшие 21 года, но правительство каждый год определяет необходимое число новобранцев, и по жребию берет из призывников только это число, хотя обычно на службу призывалось не более 20-25 % призывников. Призыву не подлежали единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье, а также если старший брат призывника отбывает или отбыл службу. Взятые на службу числятся в ней: в сухопутных войсках 15 лет — 6 лет в строю и 9 лет в запасе, во флоте — 7 лет действительной службы и 3 года в запасе. Для получивших начальное образование срок действительной службы сокращался до 4-х лет, окончивших городскую школу — до 3-х лет, гимназию — до полутора лет, а имевших высшее образование — до полугода.
 разработка и введение в войска новых воинских законов.

Оценка военной реформы Александра II, её результатов, вопроса достижения поставленных целей или провала реформы, роли в ней самого императора и Д. А. Милютина, были весьма спорными для современников и неизменно продолжают оставаться таковыми для историков. Количество публикаций с противоречивыми, и даже полярными, оценками результатов военных реформ очень велико.

См. также 
 Военные реформы (1905—1912)
 Военная реформа Павла I

Примечания

Литература 
 Авилов Р. С. Реализация военно-окружной реформы 1862—1865 годов в Восточной Сибири и на российском Дальнем Востоке: создание Восточного Сибирского военного округа // Вестник ЧелГУ. Вып. 51. — № 16. — 2012. — С. 18-25.
 Осипова М. Н. После Крымской войны. // Военно-исторический журнал. — 1992. — № 2. — С.4-13.

Ссылки 
 Военная реформа Александра II. 1(13).01.1874. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».

Реформы Александра II
1874 год
Военные реформы в Российской империи